Pañcasīla peut faire référence à :

 Cinq Préceptes : les préceptes de base des bouddhistes laïcs 
 Accord de Panchsheel : un accord entre la République populaire de Chine et l'Inde signé le .  
 Pancasila, philosophie de l'État indonésien

Voir aussi 

Pencak Silat